|}
Die Bahnstrecke Seregno–Bergamo ist eine Bahnstrecke in der Lombardei.

Geschichte 
Die Strecke wurde nach dem Baccarini-Gesetz gebaut und am 20. November 1888 eröffnet. Ziel war die Anbindung der Stadt Bergamo an die Gotthardbahn-Zubringer Bahnstrecke Chiasso–Milano.

Für die Inbetriebnahme der Strecke wurde die Ponte San Michele gebaut, eine imposante doppelstöckige Brücke bei Paderno d’Adda, über die auf dem unteren Niveau die Züge, auf dem oberen die Autos fahren.

Betrieb 
Zwischen Carnate und Bergamo verkehren Regionalzüge Mailand–Carnate–Bergamo von Trenord, in stündlichem Taktverkehr. Zwischen Seregno und Carnate verkehren Pendelzüge in stündlichem Taktverkehr.

Einzelnachweise

Weblinks 

Bahnstrecke in der Lombardei